Szun Man (1968), kínai olimpiai bronzérmes tollaslabdázó
 Szun Man (1995), kínai evezős